Der mexikanische Bundesstaat Hidalgo ist in 84 Verwaltungsbezirke (Municipios) unterteilt. Diese Verwaltungsbezirke werden aus 4.690 Ortschaften (span. Localidades) (darunter 263 urbane = städtische) gebildet. Zu den ländlichen Gemeinden (Pueblos) zählen ebenso Farmen (Ranchos, Haziendas) und andere alleinstehende Gebäude (Mühlen, Poststationen, Tankstellen usw.). Die Zahl der Ortschaften ist in den letzten Jahren variabel (2000: 4.596; 2010: 4.714).

Einzelnachweise

Weblinks 

 Panorama sociodemográfico de Hidalgo. Censo de Población y Vivienda 2020 PDF-Datei, (15.063 kB)
 México en Cifras: Hidalgo (13)
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México: Estado de Hidalgo (spanisch)

Hidalgo